Denne liste over fredede fortidsminder i Faxe Kommune viser alle fredede fortidsminder i Faxe Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Faxe Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Faxe Kommune
Lokaliteter i Faxe Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments